Schumm ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Julius Wilhelm Ernst von Schumm (1794–1863), württembergischer Oberamtmann und Regierungspräsident
 Eberhard Schumm (* 1943), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Erich Schumm (1907–1979), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Felix Schumm (* 1946), deutscher Lichenologe

 Gustav Schumm (1889–1966), deutscher Fußballfunktionär

 Harry Schumm (1877–1953), US-amerikanischer Stummfilmschauspieler
 Julius Schumm (1899–1986), deutscher Polizist und Kommunalpolitiker
 Karl Schumm (1900–1976), deutscher Archivar, Historiker und Lehrer 
 Leopold Schumm (1878–1955), österreichischer Baumeister und Architekt
 Otto Schumm (1874–1958), deutscher Chemiker
 Paul Schumm (Komponist) (1876–1926), deutscher Musiker, Musikdirektor und Komponist
 Paul Schumm (Fabrikant) (1896–um 1994), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Peter Schumm (* 1942), deutscher Leichtathlet
 Peter Franz Schumm (1765–1857), deutscher Landrat 
 Ursula Schumm-Garling (1938–2021), deutsche Soziologin
 Wilhelm Schumm (* 1937), deutscher Soziologe und Hochschullehrer, siehe Institut für Sozialforschung#Neue Institutsleitung nach Horkheimers Emeritierung

Schumm ist der deutsche Name des polnischen Ortes Szum (Wołczyn).

Siehe auch:
 Adenauerallee 89b (Bonn) (Villa Schumm), Villa im Bonner Ortsteil Gronau
 Schum
 Shum